Яккунлор (на реке Тром-Юган) — озеро на реке Тром-Юган, в 3 км к северо-востоку от истока безымянной реки № 4252 (координаты озера — 62,28824 с. ш., 73,43894 в. д.).
 Яккунлор (озеро, бассейн Ингуягуна) — озеро на реке Ингуягун, в 5 км к юго-востоку от устья реки Котлунг-Ягун.
 Яккунлор (озеро, бассейн Яккунъягуна) — озеро, осуществляет сток через ручей Яккунъягун в реку Волокта-Ягун, в 4 км к юго-востоку от устья реки Сугмутен-Ягун (координаты озера — 61,89640 с. ш., 74,30587 в. д.).

Примечания